Mahavelona (Analamanga), plaats in het midden van Madagaskar
 Mahavelona (Atsinanana), stad aan de oostkust van Madagaskar, ook bekend als Foulpointe
 Mahavelona (Itasy), plaats in het midden van Madagaskar